Dúbravka kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Dúbravka (okres Michalovce) 
 Dúbravka (okres Bratislava IV)